Urungu kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Ulungur He, vattendrag, Xinjiang, 
 Urungusjön – en steppsjö

Se även
 Ulungur Hu – en sjö i provinsen Xinjiang

Robotskapade Kinaförgreningar